Bergum bezeichnet

 Bergum (Schweden), einen Ort in Schweden, 
 den niederländischen Namen des Ortes Bergum, siehe Burgum (Tytsjerksteradiel)

Bergum ist der Familienname folgender Personen:
 Mari Finstad Bergum (* 1998), norwegische Handballspielerin

Siehe auch:
 Bergum (Adelsgeschlecht)